Ampolla de busseig
 L'Ampolla, municipi català a la comarca del Baix Ebre
 Ampolla recipient usat normalment per a contenir líquids
 Ampolla (medicina), recipient segellat que serveix per contenir i preservar petites quantitats de substàncies en forma sòlida (generalment pols) o líquida
 Ampolla de Nansen, dispositiu per obtenir mostres d'aigua de mar en una profunditat específica
 Ampolla de Klein, mena de varietat topològica bidimensional